Расска́зы о Ле́нине:

 «Рассказы о Ленине» — сборник рассказов Александра Кононова 1939 года.
 «Рассказы о Ленине» — сборник рассказов Михаила Зощенко 1940 года.
 «Рассказы о Ленине» — советский историко-биографический фильм 1957 года